Osiedle Południe w Augustowie
 Osiedle Południe w Krośnie
 Osiedle Południe w Piotrkowie Trybunalskim
 Osiedle Południe w Zduńskiej Woli

Południe